La guerre civile de Castille peut faire référence à : 
 la première guerre civile de Castille, opposant, entre 1351 et 1369, les partisans de Pierre  de Castille à ceux d'Henri de Trastamare son demi-frère ;
 la seconde guerre civile de Castille, opposant, entre 1475 et 1479, les deux prétendantes au trône de Castille, Jeanne de Castille et Isabelle la Catholique.